Bismuto puede referirse a:

Química 

 Bismuto, un elemento químico.
 Bismuto-209, un isótopo.

Ficción 

 Bismuth: Personaje del cómic Magneto and the Magnetic Men #1 de la Línea Amalgam de Marvel Comics y DC Comics. Es amalgama de Tin de Metal Men y Toad de X-Men.
 Bismuto: Personaje de la serie animada Steven Universe.